Souvairan ist der Familienname folgender Personen: